Felony steht für:
 Felony, eine Schweizer Symphonic-Metal-Band aus dem Kanton Aargau
 Felony – Ein Moment kann alles verändern, ein australischer Kriminalfilm (2013)
 einen Begriff für ein Verbrechen im US-amerikanischen Strafrecht, vergleiche auch Felonie